La Lega Nazionale B 1980-1981, campionato svizzero di calcio seconda serie, si concluse con la vittoria del Vevey-Sports.

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Lega Nazionale A 1981-1982.
      Retrocesso in Prima Lega 1981-1982.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Classifica marcatori

Verdetti finali 
 Vevey, Aarau e Bulle promosse in Lega Nazionale A.
 Kriens retrocesso in Prima Lega.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1980
Calcio nel 1981
1980-1981